Xanthoriicola är ett släkte av svampar. Xanthoriicola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xanthoriicola